Erik Segersälls ätt, Uppsalaätten och gamla kungaätten är sentida namn på den kungaätt som regerade i Svealand och Götaland när historiskt säkra upplysningar börjar finnas bevarade.

I isländska källor har den försetts med betydligt äldre anor, och kopplas ihop med såväl Björn Järnsidas ätt som med Ynglingaätten, men sådana uppgifter kan inte ses som historiskt säkerställda. 

Vid Emund den gamles död övergick kungamakten på hans systerson (eller styvson) Stenkil.

Släktträd
I släktträdet har kungar markerats med fetstil.

Se även
 Sveriges historia
 Svenska sagokungar

Referenser
 

Sveriges regenter
Svenska släkter
Sveriges kungahus